Kaisen ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Kaisen (1889–1973), deutsche Politikerin (SPD)
 Ilse Kaisen († 2013), deutsche Philanthropin und Stiftungskuratorin
 Olivier Kaisen (* 1983), belgischer Radrennfahrer
 Wilhelm Kaisen (1887–1979), deutscher Politiker

Kaisen bezeichnet

 Wilhelm Kaisen (Schiff), einen Seenotkreuzer
 Kaisen (Saar), einen Ortsteil von Uchtelfangen

Siehe auch:
 Kaysen
 Kaizen
 Keisen